Thiebes ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Thiebes (1906–1993), deutscher römisch-katholischer Prälat
 Heinz Thiebes († 2013), deutscher Karnevalist